Бипаша Басу (, , род. 7 января 1979 года) — индийская актриса и модель.

Биография 
Бипаша Басу родилась 7 января 1979 года в Дели в бенгальской семье. Имя «Бипаша» можно перевести как «глубокое тёмное желание»

Позже семья переехала в Калькутту, где Бипаша сделала первые удачные шаги в модельном бизнесе. У Бипаши две сестры — Бидиша и Биджоета. В детстве из-за тёмного цвета кожи её называли дурнушкой. Бипаша свободно говорит на хинди, английском и бенгали.

В школе увлекалась баскетболом, мечтала стать доктором. После школы решила работать в торговле и заниматься бухучётом. В Калькутте она даже начала изучать основы менеджмента, но судьбу изменила встреча в калькуттском отеле с агентом Мехр Джессия, которую она считает крестной матерью.

В 16 лет Бипаша победила в модельном конкурсе Godrej Cinthol Supermodel.

В 17 лет она участвовала в международном модельном конкурсе Ford Supermodel of the world во Флориде и заняла 3-е место.
Она рекламировала, в частности, автомобиль Форд и была приглашена в Нью-Йорк, где появилась на страницах глянцевых журналов.

Бипаша могла бы стать международной топ-моделью, но ностальгия по родине заставила Бипашу вернуться в Индию, где она продолжала сниматься в рекламных роликах и работать на подиуме.

В кинематограф Болливуда попала совершенно случайно, но уже первый её фильм («Коварный незнакомец», 2001, реж. Аббас-Мастан) стал знаковым, а Бипаша получила Filmfare Award за лучшую дебютную женскую роль.

В 2006 году совместно с фитнес-инструктором Марком Энтони выпустила DVD c программой по фитнесу.

В 2015 году вышел фильм ужасов «В одиночестве», ремейка одноимённой тайской киноленты 2007 года. В нём Басу сыграла сиамских близнецов, одна из которых умерла во время операции по разделению. На съёмках этого фильма актриса познакомилась с бывшим телевизионным и ныне киноактёром Караном Сингхом Гровером, после съёмок они начали встречаться, а 30 апреля 2016 года поженились. Для Гровера это третий брак, а для самой Бипаши первый.

Фильмография

Интересные факты 

 Выходящая в Лондоне ежедневная азиатская газета «Eastern Eye» назвала Бипашу самой сексапильной женщиной Азии в 2007 году, а также самой желанной женщиной Азии 2005 года — Most Desirable Woman in Asia по версии ТВ-канала Zoom TV и сайта Indiatimes.com. На втором месте — Мадхури Дикшит, на третьем — Приянка Чопра и на четвёртом Айшвария Рай, в десятку вошли Шилпа Шетти, Катрина Каиф, Карина Капур и Лара Датта.
 Появлялась на обложках журналов: «Maxim», «Elle», «L’Officiel», «Marie Claire», «Cosmopolitan» и «Vogue».
 Любимые актёры — Клинт Иствуд, Харрисон Форд; в Индии — Амитабх Баччан, Аамир Хан.
 За роль в «Магия крови» получила по телефону поздравления от экс-солиста группы «Beatles» — Пола Маккартни;

Примечания

Ссылки 
 Профиль

Лауреаты Filmfare Awards